Il doppio del Thalgo Australian Women's Hardcourts 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Elena Lichovceva e Ai Sugiyama erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Anke Huber e Mary Pierce.

Corina Morariu e Larisa Neiland hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Kristine Kunce e Irina Spîrlea.

Teste di serie
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (primo turno)
 Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (primo turno)
 Corina Morariu /  Larisa Neiland (campionesse)
 Sabine Appelmans /  Patty Schnyder (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Thalgo Australian Women's Hardcourts 1999